Сан-Лоре́нсо (порт.,  — Святий Лаврентій) — популярний топонім в іспаномовних країнах.

Сан-Лоренсо (Аргентина)  — місто в Аргентині

Сан-Лоренсо — річка в Бразилії, ліва притока Куяби

Сан-Лоренсо (Гондурас)  — місто в Гондурасі

Сан-Лоренсо (Еквадор)  — місто в Еквадорі

Сан-Лоренсо-де-Ель-Ескоріаль — муніципалітет у складі автономної спільноти Мадрид.
 Сан-Лоренсо-де-Калатрава — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Сьюдад-Реаль.
 Сан-Лоренсо-де-Тормес — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Авіла.
 Сан-Лоренсо-де-ла-Паррілья — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Куенка.

Форт Сан-Лоренсо (Панама) — форт, що був збудований на карибському узбережжі Панами в 16 столітті.

Сан-Лоренсо (Парагвай)  — місто в Парагваї

Сан-Лоренсо — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Сан-Лоренсо — переписна місцевість в окрузі Грант, штат Нью-Мексико

Інше 
 «Сан-Лоренсо де Альмагро» — аргентинський футбольний клуб

Див. також 
 Сан-Лоренцо () — італійський відповідник.